Nation () — восьмой студийный альбом бразильской метал-группы Sepultura, выпущенный 20 марта 2001 года на лейбле Roadrunner Records. Второй студийный альбом вместе с новым вокалистом группы Дерриком Грином.

По приезде на родину после тура в поддержку альбома Against группа начала писать материал для следующего альбома. Альбом Nation продолжил концепцию альбома Against и стал последней работой группы со звукозаписывающим лейблом Roadrunner Records. В конце 2001 года Sepultura подписала контракт с лейблом Steamhammer. Количество продаж альбома Nation в США составило  копий, альбом получил статус золотого в Бразилии.

Список композиций 

Песни с 16—20 вышли на digipak издании группы.

Чарты 
Альбом — Billboard (Северная Америка)

В записи участвовали 
 Игор Кавалера — ударные
 Андреас Киссер — гитара, бэк-вокал
 Деррик Грин — вокал, ритм-гитара
 Пауло Шисто Пинто младший — бас-гитара
 Стив Эветтс — продюсер
 Фейри, Шепард — обложка

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тексты песен альбома 
 Nation на discogs.com 

Альбомы Sepultura
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы, спродюсированные Стивом Эветтсом